Дебашри Рой (, бенгали: দেবশ্রী রায়) е известна индийска актриса от бенгалското кино.

Биография 
Дебашри Рой е родена в Калкута, Индия. Тя започва да участва във филми от ранна възраст. Става изключително известна през 80-те и 90-те години. Дебашри Рой е участвала в повече от 100 филма и е спечелила около 40 национални кинонагради.

Избрана филмография

Външни препратки 
 

Индийски актьори и актриси
Родени в Колката